Cal Sargantalla és una masia del terme de Sallent, al municipi de Pinell de Solsonès. Únicament en queden uns quants trossos de les parets sota mateix del turonet on s'aixeca la torre de guaita, al costat del NE.

Referències 

Masies de Sallent de Solsonès